WALL-E — саундтрек до однойменного фільму, переважно написаний Томасом Ньюманом і випущений 24 червня 2008 року.

Нагороди і номінації 
Номінований на Греммі за 2008 рік у номінаціях:
 Best Motion Picture Score Album
 Best Original Song
 Best Orchestral Arrangement

Номінований на Оскар за 2008 рік у номінаціях:
 Best Original Score
 Best Original Song — «Down To Earth»

Номінований на Золотий глобус за 2008 рік у номінаціях:
 Best Original Song — «Down To Earth»

Треклист

Посилання 
    WALL·E (саундтрек)

Саундтреки 2008 року‎
Саундтреки
Саундтреки Pixar